United Democratic Front steht für folgende Parteien:

 United Democratic Front (Indien)
 United Democratic Front (Malawi)
 United Democratic Front (Myanmar), politische Partei in Myanmar, auch National Democratic Force
 United Democratic Front of Namibia
 United Democratic Front (Südafrika)
 United Democratic Front (Südsudan)

Siehe auch:
 United Front for Democratic Change, Rebellengruppe im Tschad